Chiesa di San Prosdocimo a Castelbaldo, in provincia di Padova 
 Chiesa di San Prosdocimo a Padova
 Chiesa di San Prosdocimo a Pradelle, frazione di Gazzo Veronese in provincia di Verona